BJM steht für:
 Basler Juristische Mitteilungen, juristische Zeitschrift mit einem Schwerpunkt auf dem Recht der beiden Basler Kantone
 The Brian Jonestown Massacre, amerikanische Neo-Psychedelic-Rock-Band
 Flughafen Bujumbura (IATA-Code) in Burundi

bjm steht für:
 Bajelani (ISO-639-3-Code), Dialekt der nordwest-iranischen Gorani-Sprache, Ethnolekt der kurdischen Bajelan

BJM